FC Wacker ist oder war Namensbestandteil folgender Fußballvereine: 

 FC Wacker Innsbruck
 FC Wacker Innsbruck (1915)
 FC Wacker Innsbruck (2002)
 FC Wacker Halle
 FC Wacker München
 FC Wacker 1895 Leipzig
 FC Wacker Gotha